Nave, en náutica, puede referirse a:
 La nave o barco; construcción que, por su forma, es capaz de flotar en el agua y que se utiliza para navegar como medio de transporte.
 La nave oneraria, barco de carga en la Antigua Roma.

Asimismo, en aviación, puede hacer referencia a:
 La aeronave, cualquier vehículo capaz de navegar por el aire.
 La nave espacial o astronave; vehículo diseñado y construido para viajar más allá de la atmósfera terrestre, en el espacio exterior.

También, en arquitectura, puede referirse a:
 La nave, espacio construido delimitado por muros o columnas.
 La nave industrial, edificio de uso industrial.

Además, en geografía, puede hacer referencia a:
 Nave, localidad de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía (Italia).
 El río Nave, en Francia.
 Nave San Rocco, localidad y municipio de la provincia de Trento, en la región de Trentino-Alto Adigio (Italia).

Enlaces externos